Стопански факултет може да се отнася за:
 Стопански факултет на Икономическия университет във Варна
 Стопански факултет на Великотърновския университет
 Стопански факултет на Техническия университет в Габрово
 Стопански факултет на Университета по хранителни технологии в Пловдив
 Стопански факултет на Софийския университет
 Стопански факултет на Техническия университет в София
 Стопански факултет на Тракийския университет в Стара Загора
 Стопански факултет на Югозападния университет в Благоевград